Lijst van grootste eilanden in de Noordzee.

Zie ook 
 Waddeneilanden
 Noord-Friese Waddeneilanden
 Oost-Friese Waddeneilanden
 Lijst van eilanden in Noorwegen

Noordzee
Eiland in de Noordzee